Алтун — деревня в Новоржевском районе Псковской области. Входит в состав Вехнянской волости.

Расположена на юго-западном побережье озера Алтун, в 19 км к западу от райцентра, города Новоржев, и в 4 км к западу от волостного центра Вехно.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 49 жителей.

До 2005 года входила в состав ныне упразднённой Алтунской волости с центром в д. Вехно.

Достопримечательности 

 Усадьба помещиков Львовых. Сохранился старинный парк с вековыми деревьями, заложенный в конце 18 века, а также ряд зданий усадьбы.

Примечания 

Населённые пункты Новоржевского района